Ел Сокоро има више значења:

 Ел Сокоро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сокоро, Хосе Лопез Медина (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сокоро (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сокоро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сокоро, Естасион ел Сокоро (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сокоро, Сан Патрисио (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сокоро (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сокоро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сокоро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сокоро (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сокоро (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сокоро (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сокоро (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сокоро (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сокоро (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сокоро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сокоро (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сокоро (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сокоро (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сокоро (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сокоро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сокоро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сокоро (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сокоро (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сокоро, Ел Естабло (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сокоро (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Сокоро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сокоро (Тлакохалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сокоро (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Сокоро (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Сокоро (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику